И́горь Васи́льевич Новожи́лов () — советский, российский учёный- и педагог высшей школы. Профессор кафедры прикладной механики и управления мехмата МГУ, заслуженный профессор МГУ (2000), поэт, прозаик, художник-график. Лауреат Государственной премии СССР (1976). Лауреат Ломоносовской премии МГУ за педагогическую деятельность (1997).

Биография

Детство 
Игорь Васильевич Новожилов родился 3 декабря 1931 года в семье интеллигентов в рабочем посёлке Песочня Песоченского района Западной области, ныне город Киров —  административный центр Кировского района Калужской области.

Детство Игоря Васильевича прошло в подмосковном Высоковске. Родители будущего учёного — Анна Александровна Хренова, учительница местной школы, и Василий Алексеевич Новожилов, последовательно начальник местной ТЭС, директор фабрики ёлочных игрушек, главный механик местного торфпредприятия, председатель колхоза. В октябре 1941 года В. А. Новожилов был призван в действующую армию (служил на Северном флоте в морской пехоте), а его семья при приближении немецких войск эвакуировалась в Курганскую область, где девятилетнему Игорю пришлось — в меру своих сил — исполнять новую для него роль единственного мужчины в семье. На месте эвакуации семья (Игорь, его мать, старшая сестра Римма 1928 года рождения, младшая сестра Людмила 1941 года рождения и бабушка) была определена на постой в село Верхняя Алабуга Звериноголовского района; там Анне Александровне пришлось, за отсутствием ушедших на фронт мужчин-учителей, преподавать в старших классах местной школы и математику, и физику. Помогать матери в освоении — по учебникам — новых дисциплин приходилось Игорю.

Учёба в университете 

Из эвакуации семья вернулась в Высоковск, среднюю школу в котором Игорь Новожилов окончил с золотой медалью; после этого он решил продолжить обучение в Москве. При получении документов с ним произошёл курьёзный случай: будучи по национальности карелом, он с удивлением обнаружил в паспорте запись в графе «национальность» — «корей». Сначала он решил поступать в Московский авиационный институт, но там в приёмную комиссию стояла большая очередь; тогда он «за компанию» со своим другом Николаем Парусниковым (который был старше Новожилова на полгода и пытался поступить в вуз уже второй раз) поехал поступать на механико-математический факультет МГУ, куда документы обоих абитуриентов приняли без малейшего промедления. Однокурсниками стали известные впоследствии учёные В. В. Белецкий, А. А. Боровков, А. Г. Витушкин, А. А. Гончар, Е. А. Девянин, У. А. Джолдасбеков, А. П. Ершов, А. М. Ильин, И. А. Кийко, В. Д. Клюшников, М. Л. Лидов, В. В. Лунёв, Р. А. Минлос, Г. С. Росляков, С. А. Шестериков.

Учёба не давалась легко, однако именно в то время раскрылись разносторонние таланты будущего учёного. Игорь Васильевич увлёкся походами на байдарках и в горы, принимал участие в студенческой самодеятельности, писал стихи, рисовал дружеские шаржи, пейзажи, оформлял стенгазету. Окончил факультет по отделению механики в 1954 году.

Трудовая деятельность 
В 1955—1964 гг. работал в приборостроительном НИИ министерства авиационной промышленности. В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию (её тема, связанная с навигацией самолётов, входила в план исследований НИИ и была предложена начальником отдела В. Д. Андреевым). И. В. Новожилов также вёл прикладные исследования по гироскопии, по динамике полёта. Был ответственным разработчиком системы угловой стабилизации для аппарата мягкой посадки «Е-6» на лунную поверхность. В 1964—1975 гг. — заведующий лабораторией Института механики МГУ. С 1972 года — доктор физико-математических наук.

С 1975 года работал на энергомашиностроительном факультете МЭИ в должности заведующего кафедрой теоретической механики и руководил ею до 1986 года; читал курс «Теоретическая механика» для студентов энергомашиностроительного факультета. В 1986 году по приглашению академика А. Ю. Ишлинского вернулся на механико-математический факультет МГУ, где занял должность профессора кафедры прикладной механики (с 1993 года она носит название «кафедра прикладной механики и управления»). Читал для студентов мехмата курсы «Теория колебаний» и «Математические модели прикладной механики».

Научная деятельность И. В. Новожилова в 1976 году была отмечена Государственной премией СССР. В 1997 году он по совокупности работ был удостоен премии имени М. В. Ломоносова.

Игорь Васильевич Новожилов скончался 15 января 2006 года в городе Москве. Похоронен на малой родине: на кладбище при Храме Воскресения Словущего в селе Шипулино Городского поселения Высоковск  Московской области.

Семья 
Жена — Муза Николаевна (урождённая Семёнова) (1935 года рождения), специалист в области гидродинамики (ученик профессора О. В. Голубевой). Работала в НПО «Красная Звезда». Детей у них не было.

Научная и педагогическая деятельность

Научные достижения 
И. В. Новожилов внёс крупный вклад в развитие общей теории гироскопических и навигационных систем. Цикл его работ был связан с исследованием динамики пространственных гироскопических стабилизаторов — силовых и индикаторных. Им были получены выражения для «медленных» составляющих движения, характеризующих систематические уходы гиростабилизатора, в зависимости от параметров механической системы и действующих возмущений; это позволило дать рекомендации по рациональной компоновке гироблоков, позволяющей минимизировать уходы. Он выявил условия устойчивости трёхосных силовых и индикаторных гиростабилизаторов, а также условия устойчивости индикаторного гиростабилизатора в четырёхосном кардановом подвесе. Было исследовано также влияние конечной жёсткости конструкции на величину систематических уходов гироскопа в кардановом подвесе.

Много работал И. В. Новожилов в области фракционного анализа, где разработал методику нормализации уравнений движения механических систем и выделения в них малых параметров, обосновал применение строгих асимптотических методов к задаче построения и развития прецессионной теории гироскопических систем. Он определил условия корректности применения традиционных моделей механических систем: прецессионной теории гироскопов, абсолютно твёрдого тела, связей различного типа. Построил модель качения деформированного колеса, в определённом смысле объединяющую и обобщающую модели Картера, Рокара, Фромма, Келдыша. Разработал методику доопределения систем с разрывными характеристиками и применил её при исследовании механических систем с сухим трением (а также при определении условий существования скользящих режимов в релейной системе управления угловым движением космического аппарата). Построил и обосновал приближённые математические модели динамики полёта самолёта, автопилота, вагона в магнитном подвесе, модели поперечных колебаний вагонов железнодорожного состава, имитационных динамических стендов, модели локомоций различных объектов биомеханики. Совместно с профессором-нефрологом Г. П. Кулаковым и другими сотрудниками больницы имени С. П. Боткина разработал модель массообмена системы «человек — искусственная почка», сыгравшую принципиальную роль в создании теории гемодиализа (её разработка была для И. В. Новожилова во многом и личной задачей).

В 1977—1978 гг. И. В. Новожилов принимал активное участие в работе Студенческого конструкторского бюро (СКБ) МЭИ над созданием первого студенческого искусственного спутника Земли — радиолюбительского спутника связи (26 октября 1978 года ракета-носитель вывела на орбиту ИСЗ «Космос-1045» и сразу три радиолюбительских спутника; однако сигнал был получен от спутников, созданных в Общественной лаборатории космической техники ДОСААФ) и СКБ «Искра» МАИ, которые после запуска получили соответственно названия «Радио-1» и «Радио-2», а спутник СКБ МЭИ на связь не вышел (не раскрылись антенны и солнечные батареи) и названия не получил). В 2003 году в связи с 25-летием запуска И. В. Новожилов и ряд других сотрудников МЭИ были награждены одной из высших наград Федерации космонавтики России — медалью «За заслуги».

Педагогическая деятельность 
Игорь Васильевич Новожилов был прекрасным лектором. Одним из первых применил компьютерные методы в процессе обучения студентов втузов теоретической механике. Его учебное пособие «Типовые расчёты по теоретической механике на базе ЭВМ», написанное в соавторстве с М. Ф. Зацепиным, оказалось настольной книгой многих преподавателей механики в России и за её рубежами.

Был членом Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике, Экспертного совета по математике и механике Высшей аттестационной комиссии РФ, Научно-методического совета по теоретической механике при Министерстве образования и науки Российской Федерации, редколлегий журнала «Известия РАН. Механика твёрдого тела» и Сборника научно-методических статей «Теоретическая механика». Заслуженный профессор Московского университета (2000). Являлся главой крупной механической школы; при его консультациях и руководстве защищены 4 докторские и 18 кандидатских диссертаций.

Литературно-художественная деятельность 
И. В. Новожилова отличала не только энциклопедическая широта научных интересов, но и исключительная одарённость в области литературы и искусства. Он — участник поэтических сборников «Без опасений и стыда» (1991), «Другая грань» (1997), автор военно-исторической книги «Год рождения 1921» (1998), посвящённой судьбам людей, прошедших через всю Великую Отечественную войну.

Известен также как автор книжных иллюстраций, многих графических произведений. Значительный резонанс вызвали остроумные рисунки, сделанные Игорем Васильевичем для книги его коллеги и друга (ещё со студенческих времён) В. В. Белецкого «Очерки о движении космических тел». В рецензии на первое издание «Очерков» В. В. Белецкого академики В. И. Арнольд и Я. Б. Зельдович отмечали: «Книгу украшают и оживляют юмористические рисунки доктора физико-математических наук И. В. Новожилова…»

Публикации

Фракционный анализ 
 
 
 
 
 Новожилов И. В.  Фракционный анализ. — : Изд-во МГУ, 1995. — 224 с.
 Novozhilov I. V.  Fractional analysis. Methods of Motion Decomposition. — Boston: Birkhauser, 1997. — 252 p. — ISBN 0-8176-3889-X.
  — С. 174—191.
 
  — С. 187—195.

Теоретическая механика 
 
 
 
  — С. 62—66.

Гироскопия

Динамика имитационных стендов 
 
  — С. 91—106.
  — С. 33—38.
  — С. 108—122.

Динамика транспортных средств 
 
  — С. 36—42.
 
 
 
 
 
 
 
 
  — С. 110—116.

Робототехника и биомеханика 
 
 
 
 
 
 Новожилов И. В., Кручинин П. А., Копылов И. А., Журавлёв А. М., Гришин А. А., Дёмин П. П., Куликовский С. В., Моисеева Е. М.  Математическое моделирование сгибательно-разгибательных движений нижних конечностей при изменении вертикальной позы человека. — : Изд-во мех.-мат. ф-та МГУ, 2001. — 52 с.
 
  — С. 7—20.

Преподавание механики 
  — С. 136—139.
 Новожилов И. В., Зацепин М. Ф.  Типовые расчёты по теоретической механике на базе ЭВМ. — : Высшая школа, 1986. — 136 с.

Примечания

Литература 
 Кайсарова Т. О творчестве И. В. Новожилова  // Московский Университет, № 6 (4155), февраль 2006. — С. 4.
 Игорь Васильевич Новожилов. 3 декабря 1931 г. — 15 января 2006 г. // Сборник научно-методических статей. Теоретическая механика. Вып. 26. — : Изд-во Моск. ун-та, 2006. — С. 151—154.
  — С. 13. (См. также архив номеров газеты «Энергетик» за 2013 год).

Ссылки 
 
 Новожилов, Игорь Васильевич на сайте кафедры прикладной механики и управления механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
 
  (Фотоснимок надгробия на могиле И. В. Новожилова)

Персоналии:Звериноголовский район
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Преподаватели МЭИ
Заслуженные профессора МГУ
Сотрудники НИИ механики МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Особое конструкторское бюро МЭИ